Bernadets ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bernadets im Département Pyrénées-Atlantiques

mit Namenszusatz:
Bernadets-Debat im Département Hautes-Pyrénées
Bernadets-Dessus im Département Hautes-Pyrénées